Sovereign heeft meerdere betekenissen, waaronder:

 Sovereign is Engels voor soeverein.
 Sovereign is een term in de numismatiek, zie sovereign (numismatiek).
 Een sovereign wealth fund is een soort beleggingsfonds.
 Sovereign Harbour is een recreatie-gebied in Engeland.
 Sovereign is een Australisch merk motorfiets.
 Sovereign (hop), een hopvariëteit